Allport kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Allport (berg),

USA 

 Allport (ort i USA, Arkansas), Lonoke County, 
 Allport (ort i USA, Pennsylvania), Clearfield County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar